Szlovákia
Alsóozor (szlovákul Dolné Ozorovce), Bán városrésze, Trencséni kerület, Báni járás.
Felsőozor (szlovákul Horné Ozorovce), Bán városrésze, Trencséni kerület, Báni járás.
Kisazar (szlovákul Malé Ozorovce), Kassai kerület, Tőketerebesi járás.
Nagyazar (szlovákul Veľké Ozorovce), Kassai kerület, Tőketerebesi járás.